Христианство в Узбекистане значительно распространено.
Приблизительно 5 % от всего населения православные.

В самом центре Ташкента находится Успенский собор Русской православной церкви.

История 
Начало возникновение христианства в Средней Азии по преданию связывают с именами апостолов Фомы и Андрея Первозванного, которые, как считается, проповедовали на этой территории. Сведения об этом содержатся в житиях этих апостолов, а также косвенным подтверждением может служить тот факт, что христианские общины в Индии до новейших времен носят названия — «христиан апостола Фомы».

Также предание сохранило сведения о почитании еще со времен вавилонского плена целой общиной иудеев могилы ветхозаветного Патриарха Иова Многострадального, которая находилась в Ургенче. До современных времен на территории Узбекистана существует почитаемых как христианами, так и мусульманами «родники Иова», самый известный из которых находится в Бухаре. Предание о том, что именно Хорезм был местом жития праведного Иова Многострадального, косвенно подтверждается предположениями ученых о единстве древнейшего Хорезма с месопотамской цивилизацией Ур (Шумера и Аккада).

После того, как христианство было принято Римскими Императорами и стало официальной государственной религией, в Персии началось гонение на христиан, что и привело их к переселению в Центрально-Азиатский регион. Уже с 334 года упоминается христианский епископ в Мерве.

Начиная с V века, после того, как большинство христиан из персов приняли несторианство и разорвали свои отношения с Константинополем, несториане становятся основными распространителями христианства в Средней Азии. Православными оставалось Хорезмийское (Хвалисское) архиепископство, входившее в состав Антиохийского Патриархата.

Древние источники дают нам ряд свидетельств о существовании христианства в районе Самарканда. В частности Аль Бируни в своем знаменитом труде «Сведения древних народов» указывал, что в Самарканде до арабского периода наряду с зороастризмом существовал влиятельный христианский епископат «насоро», возглавляемый мобад-дастуром Настори" («мобад» — жрец; «дастур» — духовный лидер; «насоро» — производное от «наср», по-арабски «писание»: как известно арабо-персидская традиция называли христан «людьми Писания»; «Настори» — без сомнения Несторий). Другой арабоязычный автор, по происхождению тюрк, серьезный учёный, историк и лингвист Махмуд Кашгари, приводит личное свидетельство о том, что в юго-восточном Дешти-Кипчаке (Великой Степи), Узгенском царстве и Уйгурском каганате существовали и процветали общины с центром в Согде (Самарканде). По словам Кашгари "в Исфиджабе и Таразе, в Кашгаре и Узгенде вплоть до Кубы (Кувы) жил народ согдак, исповедующий Масиха (Иисуса Христа) и говоривший на двух языках: согдийском и тюркском). Кува — районный центр Ферганской области Узбекистана.

В Ургуте находился несторианский монастырь

Среди археологических находок, которыми полна узбекская земля, часто встречаются надгробные камни-кайраки с изображением равноконечного несторианского креста, монеты, отчеканенные в Согде, Чаче, Уструшане и Хорезме в IV—VIII веках, с оттиском креста и согдийскими надписями. В Самаркандской области, на левом берегу Зарафшана, археологами обнаружено несторианское кладбище с захоронениями X—XI веков. Близ города Ургута сохранились руины городища Коштепа V—VII веков, на месте которого существовало христианское селение Вазгирд. Остатки древних христианских храмов встречаются в Джизакской и Ташкентской областях.

После завоевания Среднеазиатского региона арабами, начиная с VIII века наибольшее распространение в регионе приобретает ислам. Несторианскому католикосу удалось стать придворным халифа и основать свою резиденцию в Багдаде. При содействии властей несториане сумели объединиться с яковитами и организовать крупную церковную общину в регионе.

Дальнейшее распространение ислама и буддизма в XIV веке и начавшиеся гонения на христиан в регионе, привели к постепенному прекращению деятельности как несторианских, так и других христианских общин.

Протестантские церкви и союзы 
 Союз Евангельских Христиан-Баптистов Узбекистана
 Евангелическо-Лютеранская Церковь Узбекистана
 Корейские баптистские церкви
 Корейские методистские церкви
 Корейская Пресвитерианская Церковь

Источники 
 «The World Christian Encyclopedia», Second edition, volume 1, p. 795

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20080723164409/http://www.opendoorsuk.org.uk/news/news_archives/001239.php
 http://www.opendoors-de.org/index.php?supp_page=uz&supp_lang=de
 http://sb.od.org/index.php?supp_page=wwl_deteriorated&supp_lang=en
 https://web.archive.org/web/20110721035928/http://www.bjconline.org/news/news/091807%20_statedeptreport.htm